Бодрвил може да се односи на:

 Бодрвил (Ер и Лоар), насељено место у Француској, у департману Ер и Лоар
 Бодрвил (Манш), насељено место у Француској, у департману Манш